В булевой алгебре, теорема согласованности — это следующее тождество:

 

Доказательство этой теоремы:

        
        = 
        = 
        = 
        = 

Дуальное представление этого же уравнения:

Примечания

См. также 
 Булева алгебра

Булева алгебра